Конрад има више значења:
 Конрад I
 Конрад II
 Конрад III
 Конрад IV
 Конрад Пјаст
 Џозеф Конрад
 Конрад (Ајова)
 Конрад (Монтана)